Albaredo puede referirse a:
 Albaredo Arnaboldi, localidad y comune italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía 
 Albaredo d'Adige, localidad y comune italiana de  la provincia de Verona (región de Véneto)
 Albaredo per San Marco, localidad y comune italiana de la provincia de Sondrio, región de Lombardía